El espacio de caminos de un espacio topológico con punto base (X,x_0) es un objeto fundamental en topología algebraica y en teoría de la homotopía, especialmente desde los resultados de J.P. Serre. En este artículo citamos las propiedades básicas de este espacio topológico y del espacio de lazos asociado.

Definición 

Sea  un espacio topológico con  punto base. Los caminos del espacio X son aplicaciones continuas de [0,1] en X; en la categoría de espacios con punto base los caminos del espacio  son aplicaciones continuas ([0,1],0), luego la imagen de  debe ser . El espacio de caminos de  es el conjunto

dotado de la topología compacto-abierta. Existe una aplicación  enviando cada camino al punto final,  i.e. .

La fibra de esta aplicación es homotópica al espacio de lazos . En efecto, sea  y U un entorno contráctil de x: la inclusión de x en U induce una aplicación  con inversa homotópica la aplicación inducida por la contracción de U a x. Consecuentemente, si  pertenecen a la misma componente arcoconexa entonces un camino entre x e y induce . De hecho, se puede demostrar que la aplicación  satisface la propiedad homotópica de cubierta y es por lo tanto una fibración de Serre.

Observemos que el espacio  es contráctil, luego su relevancia proviene de sus relaciones con X y .

Espacio de lazos 

La fibración del espacio de caminos permite calcular la cohomología del espacio de lazos de ciertos espacios topológicos. Nótese que la fibración  satisface  para abiertos contráctiles dado que  tiene el tipo de homotopía de  por la sección anterior.

Cálculo de : usamos la sucesión espectral de Leray. La sucesión converge hacia la página  codificando , así que el único elemento no cero de la página límite es . En la segunda página obtenemos . Como  es simplemente conexa,  conexa la fibra es conexa luego . Teniendo en cuenta que , las únicas columnas no vacías en  son la primera (p=0) y la tercera (p=2). En consecuencia los diferenciales en las páginas siguientes son nulos y por lo tanto los diferenciales  entre las columnas deben ser isomorfos. Dado que , obtenemos  para todo q.

El ejemplo anterior generaliza trivialmente para calcular . Ciertamente, sólo se tiene que llegar a la página  y aplicar el argumento anterior. En las referencias se calcula además la estructura de anillo de cohomología, es decir, los productos cup entre los generadores.

El cálculo de la cohomología de  tiene implicaciones directas en la existencia de (infinitas) geodésicas entre dos puntos. Este aplicación es debida a Raoul Bott y se puede encontrar en el libro de J.W. Milnor Morse Theory.

Referencias 
 Differential Forms in Algebraic Topology, Raoul Bott, Loring W. Tu. Springer GTM 82.

Espacios topológicos